O nome Pacheco, de origem hispano-portuguesa, pode se referir a:

Localidades
 Boa Vista (Ilhéus), conhecido popularmente como Pacheco
 General Pacheco - cidade da província argentina de Buenos Aires
 Pacheco (Califórnia) - cidade nos EUA

Desambiguações de topônimos